Afzet (economie), de hoeveelheid verkochte producten in een bepaalde periode
 Verkoop van bepaalde goederen, zonder aanduiding van hoeveelheid of periode, vaak in combinatie met een afzetkanaal, afzetgebied of doelgroep: De afzet van streekproducten gebeurt veelal via een boerenmarkt 
 Afzet (natuurkunde), een krachtige beweging tegen een ondergrond, om een sprong te maken of ter voortstuwing (met name in diverse sporten)